Хмелевской

 Андрей Александрович Хмелевской — Герой Российской Федерации.

Хмелевской — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России.